Taquaritinga pode referir-se a:

 Taquaritinga - município no estado de São Paulo.
 Taquaritinga do Norte - município no estado de Pernambuco.
 Clube Atlético Taquaritinga - clube de futebol brasileiro.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos